Ludwig Byström (né le  à Örnsköldsvik en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Formé au MODO hockey, il découvre l'Elitserien en 2011. Il est choisi au deuxième tour, en cinquante-sixième position par le Severstal Tcherepovets au cours du repêchage d'entrée dans la KHL 2012. Lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2012, les Stars de Dallas le sélectionnent au deuxième tour en quarante-troisième position.

Carrière internationale 
Il représente la Suède en sélection jeune.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2010-2011 || MODO hockey || Elitserien || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || MODO hockey || Elitserien || 20|| 0|| 1|| 1|| 8|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2012-2013 || MODO hockey || Elitserien || 30|| 3|| 3|| 6|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Örebro HK || Allsvenskan || 9|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Färjestads BK || SHL || 51|| 3|| 8|| 11|| 24|| 10|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|2014-2015|| Färjestads BK || SHL || 38|| 1|| 4|| 5|| 18|| 3|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2014-2015 || Timrå IK || Allsvenskan || 5|| 0|| 1|| 1|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Stars du Texas || LAH || 12 || 0 || 3 || 3 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Stars du Texas || LAH || 65 || 2 || 14 || 16 || 20 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2016-2017 || Stars du Texas || LAH || 55 || 2 || 14 || 16 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Stars du Texas || LAH || 6 || 1 || 0 || 1 || 4 ||  - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Thunderbirds de Springfield || LAH ||51 || 3 || 23 || 26|| 29 ||  - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Thunderbirds de Springfield|| LAH || 71 || 4 || 26 || 30 || 14 ||  - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Kärpät Oulu || Liiga || 59 || 5 || 18|| 23 || 24 ||  - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021|| Kärpät Oulu || Liiga || 57 || 6 || 18 || 24 || 42 || 5 || 1 || 1 || 2 || 2

Au niveau international 

| 2012 || align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 6|| 0|| 1|| 1|| 2|| -1||align="left"|  Médaille d'argent

Références

Naissance en juillet 1994
Joueur suédois de hockey sur glace
Choix de repêchage du Severstal Tcherepovets
Choix de repêchage des Stars de Dallas
Joueur du MODO hockey
Joueur du Färjestads BK
Joueur du Örebro HK
Défenseur de hockey sur glace
Naissance à Örnsköldsvik
Joueur des Stars du Texas
Joueur des Thunderbirds de Springfield
Joueur du Kärpät Oulu